Silca – Comune dell'Honduras.
Silca (azienda) – Silca S.p.A., azienda produttrice di chiavi e macchine duplicatrici di chiavi.